Handbrake, skrivet HandBrake, är ett datorprogram till persondatorer avsett för konvertering av videoformat, bland annat till MPEG-4 med olika inställningar som gör den exporterade filmen optimerad för antingen persondatorer eller mobila enheter med mindre skärm/upplösning.

Senaste versionen av Handbrake är 0.9.8 som släpptes i juli 2012.

Externa länkar 
 Programmets officiella hemsida

Datorprogram